Тышковец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тышковец, Акулина Алексеевна (1919—1987) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Тышковец, Валентина Алексеевна (1915—1977) — советский кинооператор.